La Vysšaja Liga 1968-1969 è stata la 35ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Classifica

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1968/1969 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1968/1969 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1968
Pallacanestro nel 1969
1968-1969